Val 1896 kan syfta på:

Andrakammarvalet i Sverige 1896
Presidentvalet i USA 1896